Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 19-es, továbbá 19A, 19B, 19C, 19H, 19Y, illetve M19-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 19-es busz (Baja)megszűnt

 19-es busz (Békéscsaba)

 19-es busz (Budapest, 1951–1956)megszűnt
 19A busz (Budapest, 1951–1956)megszűnt
 19-es busz (Budapest, 1957–1979)megszűnt
 19A busz (Budapest, 1960–1970, 1971–1972)megszűnt
 19B busz (Budapest, 1960–1970)megszűnt
 19C busz (Budapest, 1964)megszűnt
 19-es busz (Budapest, 1987–2008)megszűnt
 19A busz (Budapest, 1987–2007)megszűnt

 19-es busz (Debrecen)
 19Y busz (Debrecen)megszűnt

 19-es busz (Dunaújváros)megszűnt

 19-es busz (Győr)
 19A busz (Győr)

 19-es busz (Kecskemét)

 19-es busz (Miskolc)

 19-es busz (Nyíregyháza)megszűnt

 19-es busz (Pécs, 1977–1980)megszűnt

 19-es busz (Salgótarján)

 19-es busz (Sopron)megszűnt

 19-es busz (Szeged)megszűnt
 19H busz (Szeged)megszűnt temetői járat
 M19-es busz (Szeged)megszűnt

 19-es busz (Székesfehérvár)megszűnt 2012-ben
 M19-es busz (Székesfehérvár)megszűnt

 19-es busz (Szolnok)megszűnt

 19-es busz (Tatabánya)megszűnt

 19-es busz (Veszprém)megszűnt